Le terme ligne 25 est utilisé pour désigner des lignes de transports en commun, en particulier :

Tramway 
 Ligne 25 du tramway de Bruxelles
 Ligne 25 du tramway de Prague

Trolleybus 
 Ligne 25 du trolleybus de Liège

Voies ferrées 
 Lignes 25, 25A et 25N des chemins de fer belges
 Ligne 25 du S-Bahn de Berlin

Voir aussi 
 
 
 25 (nombre)

25